

Geografia 
 Australia
 Foster – città dello stato di Victoria

 Stati Uniti d'America
 Foster – township della Contea di Ogemaw, Michigan
 Foster – villaggio della Contea di Bates, Missouri
 Foster – villaggio della Contea di Pierce, Nebraska
 Foster – città della Contea di Garvin, Oklahoma
 Foster – città della Contea di Clark, Wisconsin
 Foster – città della Contea di Providence, Rhode Island
 Contea di Foster – contea del Dakota del Nord

Persone

Personaggi immaginari
 Bill Foster – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Jane Foster – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Sandy Foster – personaggio della soap opera Sentieri

Altro
 Foster – cratere lunare
 Foster – film del 2011 diretto da Jonathan Newman 
 Foster – processore Intel
 Foster's – birra australiana
 Foster and Partners – studio di architetti fondato da Norman Foster